

Localidades

 Borba (Amazonas) - município brasileiro do estado do Amazonas
ou ainda:
 Borba Gato (Ferros) - um distrito do município mineiro de Ferros

 Borba (Portugal) - cidade portuguesa no Distrito de Évora
ou ainda:
 Borba de Godim - antiga freguesia portuguesa do concelho de Felgueiras
 Borba de Montanha - uma freguesia portuguesa do concelho de Celorico de Basto

Desambiguação